Graeme Campbell (1940 -1992) était un acteur canadien ;
 Graeme Campbell (1954 -) est un réalisateur canadien.